Dowschyk (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Dowschyk (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Dowschyk (Walky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Dowschyk (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Dowschyk (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, siehe Dowschyk (Lypowa Dolyna)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Dowschyk (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Dowschyk (Jampil)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Dowschyk (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Dowschyk (Tschernihiw)

 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Dowschyk (Korjukiwka)

Dowschyk ist auch der Name eines Nebenflusses der Welyka Kamjanka, siehe Dowschyk (Fluss)